Международный теннисный турнир в Хобарте 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 11 по 14 января 2010 года. Турнир являлся одним из заключительных соревнований WTA в Океании, подготовительных к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=

Секция 2

Финал

Факты 
 Алёна Бондаренко и Шахар Пеер второй одиночный турнир подряд в полуфинале и на этот раз проходят в титульный матч.
 Алёна Бондаренко впервые с майского турнира в Варшаве выходит в финал одиночного турнира WTA.
 Алёна Бондаренко впервые c сентября 2006 года выигрывает одиночный турнир WTA.

Парный разряд

Факты 
 Квета Пешке впервые с Roland Garros-2009 выступает на турнирах ITF / WTA и сходу завоёвывает титул.
 Квета Пешке выигрывает второй подряд титул в финале против пары с участием Моники Никулеску.
 Её партнёрша — Чжуан Цзяжун — третий турнир подряд побеждает на соревнованиях ассоциации.
 Пара Моника Никулеску / Чжань Юнжань второй раз за полгода доходит до финала турниров WTA — оба раза неудачно.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2010 года
2010